Svetovno prvenstvo v biatlonu 1969 je deveto svetovno prvenstvo v biatlonu, ki je potekalo med 27. februarjem in 2. marcem 1969 v Zakopanah, Poljska, v dveh disciplinah za moške.

Dobitniki medalj

Moški

Medalje po državah

Viri 
Prvenstvo na IBU: 20 km, štafeta
Prvenstvo na Sports123.com

1969
1969 v športu
Športne prireditve na Poljskem
Šport v Zakopanah